Rödflotjärn kan syfta på:
Rödflotjärnen (Borgvattnets socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (1 ha)
Rödflotjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Rödflotjärnarna, sjöar i Krokoms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn